Der Europapokal der Landesmeister in Judo wurde erstmals 1976 ausgetragen. Der deutsche Verein TSV Abensberg, die französischen Vereine Racing Club Paris und US Orleans sowie der russische Verein Yawara Newa St. Petersburg sind die Erfolgreichsten dieses Wettbewerbes.

 1986: Aufgrund des Gleichstandes auch in der Unterbewertung wurden drei Stichkämpfe ausgetragen, die Orleans mit 2:1 gewann.

Weblinks 
 Europapokal Männer

Judowettbewerb